Beravs ist der Familienname folgender Personen:
 Božidar Beravs (* 1948), jugoslawischer Eishockeyspieler
 Slavko Beravs (* 1946), jugoslawischer Eishockeyspieler